Anderson Antunes Nogueira (Campo Grande, 1975) é um baterista e produtor musical brasileiro.

Nascido e criado em Campo Grande, Anderson Nogueira trabalha no mercado musical há mais de 30 anos, com experiência em arranjos e produções além de ter sido baterista e cantor do Grupo Tradição. Com a carreira, participou de diversos programas de televisão e tomou parte em turnês nacionais e internacionais.

Com envolvimento em produções de diversos sucessos dentro do gênero sertanejo e apoiado por uma equipe altamente qualificada e profissional, Anderson é um dos nomes mais requisitados da indústria musical. Em seu portfólio constam gravações nacionais e internacionais com artistas de renome,como:

CDs

Rick martim

Bruninho e Davi

Michel Télo

luan santana

Dulce maria

Thaeme e thiago

João bosco e vinicius

Bruno e Marrone

Kleo dibah e rafael

Fred e gustavo

Maria cecilia e Rodolfo

TONY e Bryan

Becati e Rafael

Cesar menotti e Fabiano

DVDs

CRistiano Araújo

Gusttavo Lima 5050

Lucas Lucco

Jorge e Mateus

Pedro henrique e fernando

Janaynna

Lu e Robertinho

Daniel

Munhoz e mariano

Luan santana 1977

Cleber e Cauan FS studio session

Naturais de Campo Grande (Mato Grosso do Sul)
Produtores musicais de Mato Grosso do Sul
Bateristas de Mato Grosso do Sul